Това е списък с кметовете на град Варна от 19 век до днес.

Списък

Източници 

 Сайт на Община Варна 
 в. „Варненски общински вестник“ /дигитално/ 1891

 
Варна